Козулька — топоним:
 Козулька — посёлок городского типа в Козульском районе Красноярского края России.
 Козулька — село в Жолковском районе Львовской области Украины.